Sadowne peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Mazovie
 Sadowne, une gmina
 Sadowne, un village et chef-lieu de la gmina de même nom